Серый дом — название нескольких зданий:

 Серый дом — административное здание в Иванове.
 Серый дом — административное здание в Яранске.